Formule 1 in 2020
 F1 2020 (computerspel)